Мору — власна назва.

Топоніми

Ріу-де-Мору — парафія.

Мору (Жер) — муніципалітет.
 Мору (Лот) — муніципалітет.